Bärbach ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Bärbach (Chise), linker Zufluss der Chise in Zäziwil, Verwaltungskreis Bern-Mittelland, Kanton Bern
 Bärbach (Hergstbach), rechter Zufluss des Hergstbachs unterhalb von Korb, Stadt Möckmühl, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Bärbach (Ill) oder auch Bärenbach, linker Zufluss der Ill, Saarland
 Bärbach (Klausbach), rechter Zufluss des Klausbachs (zum Mühlbach, zur Lahn) nach Hof Schwallschied, Gemeinde Heidenrod, Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen
 Bärbach (Prien), rechter Zufluss der Prien bei Hohenaschau im Chiemgau (Gemeinde Aschau im Chiemgau), Landkreis Rosenheim, Bayern
 Bärbach (Wörnitz), linker Zufluss der Wörnitz bei Welchenholz (Gemeinde Wilburgstetten), Landkreis Ansbach, Bayern

Ortsteil:
 Bärbach (Schönborn), Ortsteil der Ortsgemeinde Schönborn im Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz

Bärbach kann außerdem stehen für:
 Klosterruine Bärbach, bei obigem Bärbach (Schönborn)
 Arkoudorrema, griechischer Gewässername mit der Bedeutung Bärbach

Siehe auch:
 Bärenbach
 Bear Creek
 Beerbach
 Berbach